Чорна Річка (колишня назва Чорна)— річка в Україні, у Новоград-Волинському районі Житомирської області, ліва притока Вершниці (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки приблизно 10 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 220 м; висота гирла над рівнем моря — 190 м., падіння річки — 30 м., похил річки — 3,0 м/км.

Розташування 
Бере початок на північній стороні від села Федорівка. Спочатку тече на північний схід, а потім на північний захід і на східній стороні від села Вершниця впадає в річку Вершницю, притоку Случі.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 610 (Чорна № 4)
 На сайті Брониківської громади

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Новоград-Волинського району‎
Річки Новоград-Волинського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці